Varsovia (trein), internationale trein tussen Polen en Duitsland
Warschau, andere naam voor de hoofdstad van Polen